Název Neratov má více míst:

 Neratov (okres Pardubice) – obec v okrese Pardubice
 Neratov (Bartošovice v Orlických horách), také Neratov v Orlických horách – část obce Bartošovice v Orlických horách v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Rybník Neratov – rybník a zároveň přírodní památka nedaleko stejnojmenné samoty v okrese Vsetín

Podobné názvy 
 Neratovice

Externí odkazy